Shahabad może dotyczyć:
 Shahabad – miasto w środkowych Indiach w stanie Karnataka
 Shahabad – miasto w środkowych Indiach w stanie Haryana
 Shahabad – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Hardoi)
 Shahabad – miasto w północnych Indiach w północno-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Rampur)
 Shahabad – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh